«Марта, или Ричмондская ярмарка» () — романтико-комическая опера в четырёх актах немецкого композитора Фридриха фон Флотова на либретто Вильгельма Фридриха (псевдоним Фридриха Вильгельма Ризе).

Премьера «Марты» состоялась 25 сентября 1847 г. в Венском Кернтнертор-театре. Продолжительность оперы — около 2,5 часов.

История создания 
Сюжет оперы основан на балете-пантомиме «Леди Гарриетта» («Lady Harriette ou La Servante de Greenwich», 1844), созданном по сценарию В. де Сен-Жоржа.

Премьера «Марты» состоялась 25 сентября 1847 года в Венском Кернтнертор-театре.

Действующие лица 
 Леди Гарриет Дюрэм (Harriet Durham), фрейлина королевы (сопрано)
 Нэнси (Nancy), её приближённая (меццо-сопрано)
 Лорд Тристан Микльфорд (Tristan Mickleford), её кузен (бас)
 Лионель (Lyonel) (тенор)
 Плумкетт (Plumkett), богатый фермер (баритон)
 Судья (бас)
 Хор: девушки, слуги, фермеры, охотники.

Краткое содержание 
Место и время действия: Англия, время правления королевы Анны (1702—1714).

Первый акт 
Дом леди Гарриет. Леди скучает и отправляет прочь всех слуг, оставаясь с Нэнси. Появляется лорд Тристан, о приходе которого извещают трое слуг. Он возомнил, что Гарриет влюблена в него, и предлагает ей различные увеселения. Девушки развлекают себя тем, что заставляют немолодого ухажёра то подать веер, то отворить, то затворить окно. В этот момент под окном с пением проходят деревенские девушки, направляющиеся в Ричмонд на ярмарку, чтобы наняться на работу к фермерам. Леди Гарриет предлагает Нэнси переодеться крестьянками и присоединиться к ним. Вельможного лорда Тристана, несмотря на его возмущение, заставляют принять участие в этой затее.

Ричмондская ярмарка. Народ веселится. Появляются Лионель и Плумкетт. Когда-то отец Лионеля появился на ферме родителей Плумкетта вместе с маленьким мальчиком и вскоре умер, не раскрыв своего имени. Но он оставил сыну кольцо, которое, если в нужный момент показать его королеве, заставит её оказать его владельцу помощь. Двое мальчиков росли и воспитывались вместе как братья, и теперь они вместе содержат ферму. Судья зачитывает новый закон, согласно которому нанятая на ярмарке служанка обязана — если она получила задаток — проработать на своего хозяина в течение целого года, не имея права без его согласия покинуть его. Явившиеся сюда со всей округи девушки отвечают на вопросы о том, что они умеют делать, и перечисляют свои достоинства; фермеры нанимают их на работу. Плумкетта и Лионеля привлекает красота Гарриет и Нэнси. Лорд Тристан пытается увести девушек, но те заключают контракт и получают задаток. Но затем, когда они хотят закончить свою шутку и идти домой, их не пускают. Юноши настаивают на выполнении заключенного контракта и увозят девушек на свою ферму.

Второй акт 
Лионель и Плумкетт привезли на ферму своих новых служанок, которые представились им как Марта и Юлия. Девушки отказываются выполнять какую-либо работу. Плумкетт и Лионель вынуждены сами показывать им, как обращаться с прялкой, но без особого успеха. Плумкетт и «Юлия» ссорятся. Но Лионель, очарован Мартой и обещает никогда не заставлять её делать того, чего она не хочет. Единственное, о чём он её просит, так это чтобы она пела ему песни. Марта-Гарриет поет ирландскую песню «Последняя роза лета». Лионель в порыве восхищения просит её выйти за него замуж. Но она только смеется над этим предложением. Его серьёзность, однако, очень трогает её. В этот момент возвращаются Плумкетт и Нэнси, которая успела перебить всю посуду в кухне. Часы бьют полночь. Все желают друг другу доброй ночи и расходятся. Оставшись одни, Гарриет и Нэнси жалуются на свою судьбу. Тем временем лорд Тристан забирается через окно в комнату. Он прибыл сюда с экипажем и устраивает побег девушек.

Третий акт 
Таверна в лесу. Плумкетт с крестьянами поёт застольную песню. Появляются фрейлины королевы, одетые для охоты. Плумкетт замечает Нэнси — девушку, которую он нанял как служанку под именем Юлия. Он тут же пытается возвратить её себе, но она, конечно, категорически отказывается. Её спутницы отгоняют парня. Входит Лионель, всё ещё влюбленный в свою Марту. В этот момент входит сама леди Гарриет, Лионель узнает её и умоляет вернуться. Она отказывается, и, в конце концов, зовет на помощь. Прибегают Тристан и остальные участники охоты. Лионеля, угрожавшего фрейлине королевы, берут под стражу. Он отдает своё кольцо Плумкетту, чтобы тот передал его королеве.

В этом акте звучит полный трогательного чувства романс «Ангел мой, образ твой» – знаменитая ария Лионеля, любимая ария Пласидо Доминго  (входила в репертуар Карузо).

Четвёртый акт 
Леди Гарриет навещает Лионеля — она ведь, в конце концов, любит его. Она сообщает, что королева освобождает его, а настоящее имя юноши — граф Дерби. Но Лионель не верит в её искренность и в негодовании оставляет леди. Гарриет заручается помощью Нэнси и Плумкетта, которые уже готовы оказаться в объятиях друг друга.

В заключительной сцене план леди Гарриет находит своё осуществление. Сооружена копия ричмондской ярмарки. Леди Гарриет (опять в облике Марты) говорит, что может все делать очень хорошо, возможно, не как служанка, но как женщина и жена. Лионель тронут и примиряется с девушкой.

Избранные записи 
(солисты даются в следующем порядке: Леди Гарриет, Лионель, Плумкетт, Нэнси, лорд Тристан)
 1944 — Дир. Иоганнес Шюлер; солисты: Эрна Бергер, Петер Андерс, Ойген Фукс, Эльза Тегетхоф, Йозеф Грайндль; Оркестр Берлинской государственной оперы.
 1968 — Дир. Роберт Хегер; солисты: Аннелизе Ротенбергер, Николай Гедда, Герман Прей, Бригитта Фассбендер, Дитер Веллер; Оркестр Баварской государственной оперы.
 1978 — Дир. Хайнц Валльберг; солисты: Луция Попп, Зигфрид Ерузалем, Карл Риддербуш, Дорис Зоффель, Зигмунд Нимсгерн; окрестр Баварского радио.

Ссылки 
 Либретто

Оперы Фридриха фон Флотова
Оперы на немецком языке
Оперы 1847 года
Оперные премьеры Кернтнертортеатра в Вене